Spinrag
Ragtime, een muziekgenre
RAG Aktiengesellschaft, een Duitse mijnbouwonderneming
Raga, begrip uit Indiase muziek
Regentalbahn Aktiengesellschaft, een Duitse spoorwegonderneming